Avdullah Hoti – politico kosovaro
 Erjon Hoti – calciatore albanese
 Mendurim Hoti – calciatore kosovaro